Il doppio maschile del Pacific Life Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Leander Paes e David Rikl.

Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov hanno battuto in finale 3–6, 7–5, 6–4 Bob Bryan e Mike Bryan.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (semifinale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (secondo turno)

 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale) 
 Roger Federer /  Maks Mirny (quarti di finale) 
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (secondo turno) 
 Leander Paes /  David Rikl (semifinale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Pacific Life Open 2003
ATP Tour 2003